Lobotidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Zeebladvissen 
 Datnioididae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Zeebladvissen